Puig Sec (Castellar del Riu), muntanya al nord-oest del municipi de Castellar del Riu, a la comarca del Berguedà, sobre el nucli de Llinars
 Puig Sec (l'Escala), muntanya al municipi de l'Escala, a la comarca de l'Alt Empordà 
 Puig Sec (l'Esquirol), muntanya al municipi de Santa Maria de Corcó, a la comarca d'Osona 
 Puig Sec (Molló), muntanya entre el municipi de Molló, a la comarca del Ripollès i la comuna de Prats de Molló i la Presta, a la del Vallespir
 Puig Sec (Reiners), muntanya de la comuna de Reiners, a la comarca del Vallespir (Catalunya del Nord)
 Puig Sec (Vallmanya), muntanya del límit de les comunes de Castell de Vernet i de Vallmanya, totes dues de la comarca del Conflent (Catalunya del Nord)
 Puig Sec (Sales de Llierca), muntanya al municipi de Sales de Llierca, a la comarca de la Garrotxa
 Fortalesa de Puig Sec, construcció potser medieval, tal vegada una torre de guaita, a Banyuls de la Marenda, a la comarca del Rosselló (Catalunya del Nord).